Okręty amerykańskie o nazwie   "Audacious":

 USS "Audacious" był okrętem transportowym zbudowanym w 1913, przejętym w 1941 roku i zniszczonym w 1944.
 USNS "Audacious" jest okrętem badawczym (zaprojektowanym jako okręt szpiegowski) – obecnie służy jako Dom Carlos (A522) w Marynarce Wojennej Portugalii

Zobacz też:
 HMS "Audacious" aby zobaczyć okręty Royal Navy
 USS Audacious NCC-60650 dla okrętów z fikcyjnego świata Star Trek

Audacious